La avenida Gabriel Cardenal es una corta avenida de sentido norte y sur localizada en una de las zonas más ricas de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 

La Avenida Gabriel Cardenal inicia desde la intersección con la Carretera a Las Nubes/Bulevar de Los Mártires. La avenida por ser la continuación de la Carretera a Las Nubes, solo atraviesa unas nuevas urbanizaciones privadas, hasta llegar a su fin en un cul-de-sac.

Barrios que atraviesa 

La Avenida, por ser algo corta solo atraviesa nuevas urbanizaciones a lo largo de su recorrido.

Véase también 
Carretera a Masaya
Pista Suburbana España

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua